Цінна:

 Цінна (Cinna) — рід рослин родини Злаки.
 Цинна — громада у Німеччині, у землі Саксонія.

Див. також 
 Гай Гельвій Цинна
 Луцій Корнелій Цинна